Honda VFR 750 bezeichnet zwei Motorradmodelle:
 Honda VFR 750 R, 1987 bis 1992
 Honda VFR 750 F, 1988 bis 1997